Евгений Михайлович Папугин (9 мая 1933, Москва — 25 июля 1995, пос. Опалиха, Красногорский район, Московская область) — советский спортсмен-универсал (футбол, хоккей на траве, хоккей с мячом). Заслуженный мастер спорта СССР (1963). Заслуженный тренер СССР (1985).

Биография 
Начал играть в спортивной школе московского «Спартака». С 1952 года — игрок основного состава. Позднее играл за «Буревестник», ЦСК МО, «Динамо» (Москва), «Зоркий» (Красногорск).

Выступал за сборную СССР, в составе которой стал пятикратным чемпионом мира.

Играл в футбол нападающим за ЦСК МО (Москва), «Динамо» (Вологда) — 1966, «Зоркий» (Красногорск) — 1968.

В хоккей на траве играл за ЦСК МО (Москва) — 1956.

После окончания игровой карьеры тренировал «Зоркий», «Сибсельмаш», «Вымпел».

Под его руководством «Зоркий» стал чемпионом СССР (1979), 3-м призёром чемпионата СССР (1980), финалистом Кубка европейских чемпионов (1979). Тренер сборной СССР — 1984—1987. Тренер (1975, 1983—1984) и главный тренер 2-й сборной СССР — 1987—1989. При его участии сборная СССР стала чемпионом мира (1985), 3-м призёром чемпионата мира (1987), победителем турнира на призы газеты «Советская Россия» (1986).

Скончался 25 июля 1995 года в посёлке Опалиха Московской области. Похоронен на Преображенском кладбище.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)
 Памятная медаль ИБФ «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом» (1978)

Память 

В сквере у входа на стадион «Зоркий» в Красногорске Московской области установлен памятник.

Достижения

В клубах 
  Чемпион СССР (6) — 1957, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967
  Серебряный призёр чемпионатов СССР (5) — 1956, 1958, 1959, 1966, 1968
  Бронзовый призёр чемпионатов СССР (2) — 1960, 1962
  Победитель Спартакиады народов РСФСР (1958)
  Обладатель Кубка ВЦСПС (1980)
 Лучший бомбардир чемпионатов СССР (1956—1958, 1961, 1963—1965, 1967)
 В списках «22» и «33 лучших» — 1960—1964, 1968, 1969, 1972

Занимает пятую позицию в списке бомбардиров чемпионата СССР (537 мячей).

В сборной 
  Чемпион мира (5) — 1957, 1961, 1963, 1965, 1967
 Лучший бомбардир чемпионатов мира (1957, 1963)
 Входил в символическую сборную чемпионата мира (1967)

Примечания

Ссылки 
 Е. М. Папугин на сайте ХК «Зоркий»

Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Футболисты СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ФК «Зоркий»
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки КХТ ЦСКА
Игроки КХМ «Спартак» Москва
Игроки КХМ «Буревестник» Москва
Игроки КХМ ЦСКА
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Зоркий»
Тренеры КХМ «Зоркий»
Тренеры КХМ «Вымпел»
Похороненные на Преображенском кладбище